Чау:

 Чау — бумажная валюта, выпущенная в государстве Хулагуидов в 1294 году.
 Чау — город в Мьянме.
 Чау, Осрик — актёр из города Ванкувер Британской Колумбии.